La Providencia kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Providencia, Jocotitlán, 
 La Providencia, Hermosillo, 
 Providencia, San Diego de la Unión, 
 La Providencia, La Barca, 
 La Providencia, La Piedad, 
 La Estancita, San Juanito de Escobedo, 
 La Providencia, Aguascalientes, San Francisco de los Romo, 
 La Providencia, Purísima del Rincón, 
 La Providencia, Álamo Temapache, 
 La Providencia, Cuautitlán, 
 La Providencia, Baja California, Ensenada, 
 La Providencia, Acapulco de Juárez, 
 La Providencia, Chilchotla, 
 La Providencia, Angel R. Cabada, 
 La Providencia, Querétaro Arteaga, Ezequiel Montes, 
 La Providencia, Chilapa de Álvarez, 
 La Providencia, Valle de Guadalupe, 
 La Providencia, San Agustín Tlaxiaca, 
 La Providencia, Nuevo León, Pesquería, 
 La Providencia, Dolores Hidalgo, 
 La Providencia, Tlapa de Comonfort, 
 La Providencia, Tapachula, 
 La Providencia, Villa Victoria, 
 La Providencia, Chichiquila, 
 La Providencia, Álamos, 
 La Providencia, Copainalá, 
 La Providencia, Pantelhó, 
 La Providencia, Cuetzalan del Progreso, 
 La Providencia, Tabasco, Centro, 
 La Providencia, Tuxpan, 
 La Providencia, Sayula de Alemán, 
 La Providencia, Acajete, 
 La Providencia, Catemaco, 
 La Providencia, Acámbaro, 
 La Providencia, San Luis de la Paz, 
 La Providencia, Zongolica, 
 La Providencia, Sabanilla, 
 La Providencia, Oaxaca, Santiago Tilantongo, 
 La Providencia, Jesús Carranza, 
 La Providencia, Ixtacomitán, 
 La Providencia, Salto de Agua, 
 La Providencia, Coatepec Harinas, 
 La Providencia, Matlapa, 
 La Providencia, Chilón, 
 La Providencia, San Miguel de Allende, 
 La Providencia, San Salvador el Seco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar